Miejscowości w USA:
 Ossining – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Ossining – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 Ossining (ang. Ossining Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester